Die Snookerweltmeisterschaft 1982 fand vom 30. April bis zum 16. Mai 1982 im Crucible Theatre in Sheffield statt.

Nachdem die Weltmeister der drei vorherigen Jahre alle in Runde eins ausschieden, gewann der Nordire Alex Higgins seinen zweiten WM-Titel nach 1972. Sein Gegner war der sechsmalige Weltmeister Ray Reardon, der 1982 im Alter von 49 Jahren zum letzten Mal in seiner Karriere in einem WM-Finale stand. Das höchste Break des Turniers erzielte der Engländer Willie Thorne mit einer 143 im Viertelfinale.

Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zum Vorjahr von 24 auf die bis heute gültige Anzahl von 32 vergrößert und das Gesamt-Preisgeld überschritt erstmals die 100.000-Pfund-Marke.

Jim Donnelly war, nach Walter Donaldson, der zweite schottische Teilnehmer bei diesem Turnier.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century-Breaks 

Es wurden zehn Century Breaks von fünf verschiedenen Spielern erzielt:

Quellen 
 Chris Downer: Crucible Almanac (2011 edition)., Bournemouth 2011.
 
 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre